Namule – osada leśna (leśniczówka) w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Krasnystaw.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego.

Przypisy 

Krasnystaw (gmina wiejska)